Януш Хмура(народ. ? - пом. 2014) — польський вчений в галузі гірництва.
 Хмура Олександр Олексійович (5 лютого 1923 — †19 липня 1970), — український педагог, публіцист.